Аме́рика () обычно означает:
 Америка — часть света.
 Америка — широкоупотребимое неофициальное название США.

Топоним 
 (916) Америка — астероид главного астероидного пояса, открытый в 1915 году.
 Америка — одно из исторических названий залива Находка.
 Америка — частный космодром в штате Нью-Мексико, США.
 Америка-Куба-Арыта — небольшой остров в море Лаптевых в дельте Лены.

Населённые пункты 
  — город в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина.
  — город в провинции Лимбург, Нидерланды.
  — населённый пункт в штате Иллинойс, США.
  — населённый пункт в штате Индиана, США.
  — город-призрак в штате Оклахома, США.
 Америка и Америка-II — посёлки в муниципалитете Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас, Мексика.
 Америка-Дорада — муниципалитет в штате Баия, Бразилия.
 Америка — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области, ныне в черте посёлка Панфилово.
 Америка — до 1964 г. название деревни Краснопольцы в Оршанском районе Витебской области.
 Америка — до 1964 г. название деревни Советская в Жлобинском районе Гомельской области.
 Америка — прежнее название села Тельманово в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Америка (позже Красная Америка) — прежнее название посёлка Чкаловский в Белинском районе Пензенской области.

Транспорт 
 «Америка» — американская яхта, давшая имя регате «Кубок Америки» как первый её победитель (1851).
 «Америка» — колёсный пароходо-корвет, построенный в США в 1856 году по заказу России, участник нескольких экспедиций.
 «Америка» — тип универсальных десантных кораблей ВМС США. 
 «Америка» — макет шаттла в масштабе 1:1 в парке развлечений в штате Иллинойс, США.
 «Америка» — серия спортивных автомобилей итальянского производителя Ferrari.

В культуре

Литература и печать 
 «Америка» — незаконченный роман Франца Кафки (1911—1914, опубликован в 1927).
 «» — поэма Аллена Гинзберга (1956).
 «Америка» — эссе Жана Бодрийяра (1988).
 «» — роман Р. Фрэнка (2002).
 «Америка» — русскоязычный ежемесячник, издававшийся в США в 1944—1994 годах для распространения в СССР. 
 «» — еженедельник, издающийся с 1909 года в Нью-Йорке Орденом иезуитов.
 America — серия комиксов 2017—2018 годов.

Кино и телевидение 
 «» — немой исторический фильм Дэвида Гриффита (США, 1924).
 «Америка, Америка» — фильм режиссёра Элиа Казана, лауреат премии «Оскар» (США, 1963).
 «Америка-3000» — фильм в жанре постапокалиптики (США, 1986).
 «Америка» — фильм Владимир Михалека по роману Франца Кафки (Чехия, 1994).
 «Америка» — фильм (Германия, 1996).
 «» — телефильм Ива Симоно по роману Р. Фрэнка (США, 2009).
 «Америка» — фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли (Португалия—Россия—Испания—Бразилия, 2010).
 «Америка: Фильм» — комедийный анимационный фильм режиссёра Мэтта Томпсона (США, 2021).

Телесериалы
 «» — документальный телесериал об истории США пр-ва BBC (Великобритания, 1972—1973).
 «» — телесериал, сюжетом которого является советская оккупация США (США, 1987).
 «Америка!» — телесериал (США, 2000).
 «Америка» — телесериал о жизни бразильских эмигрантов в Америке (Бразилия, 2005).
 «Америка» — телесериал (США, 2005).
 «Америка: История Соединённых Штатов» — документальный телесериал об истории США, показанный на канале History Channel (США, 2010).

Музыка 
 «America the Beautiful» — песня Катарины Ли Бэйтс и Сэмюэла Уорда, одна из наиболее популярных американских патриотических песен.
 «America» — британская фолк-рок группа, организованная в 1970 году.
 «America» — песня Стивена Сондхайма и Леонарда Бернстайна из мюзикла «Вестсайдская история» (1957).
 «Америка» — альбом группы Modern Talking (2001).
 «Америка» — песня группы Rammstein (2004).
 «Америка» — песня исполнителя Deuce (2011).
 «Америка» — песня группы «Крематорий».
 «Америка» — песня группы «Многоточие».
 «Америка» — песня группы «Опасные».

В спорте 

 «Америка» — футбольный клуб из Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 «Америка» — футбольный клуб из Манауса, Бразилия.
 «Америка» — футбольный клуб из Натала, Бразилия.
 «Америка Минейро» — футбольный клуб из Белу-Оризонти, Бразилия.
 «Америка» — футбольный клуб из Кали, Колумбия.
 «Америка» — футбольный клуб из Мехико, Мексика.
 «Америка» — футбольный клуб из Манагуа, Никарагуа.

Фамилия 
 Америка, Катрина (род. 1991) — латвийская шахматистка, международный мастер.

См. также 
 Капитан Америка
 Советская Америка
Новая Америка
Старая Америка